Leka Anwar Zog Reza Baudouin Msiziwe Zogu (* 26. März 1982 in Sandton, Südafrika) ist als einziges Kind von Leka Zogu das Familienoberhaupt des Hauses Zogu und somit Thronprätendent von Albanien. Nach der Wahl von Bujar Nishani zum Präsidenten im Jahr 2012 wurde Leka zu dessen politischem Berater berufen.

Seit dem Tod seines Vaters 2011 ist er Oberhaupt der Familie Zogu, drittes Souveränoberhaupt des Besa-Ordens und des Skanderbeg-Ordens, und wird von albanischen Monarchisten als König Leka II. bezeichnet. Ein im Jahr 2003 erlassenes Gesetz regelt den Status der königlichen Familie.

Leben 
Zum Zeitpunkt seiner Geburt erklärte die südafrikanische Regierung seine Entbindungsstation für 24 Stunden zu albanischem Hoheitsgebiet, um sicherzustellen, dass er auf albanischem Boden geboren wurde.

Leka Anwar Zogu Reza wurde benannt in Ehren des ägyptischen Präsidenten Anwar El Sadat, seines Großvaters König Zogu I., des Schahs Mohammad-Rezā Schāh Pahlavi von Iran und Baudouins I., des Königs der Belgier. Msiziwe ist ein Ehrentitel auf isiZulu.

Leka studierte von 2004 bis 2005 an der Royal Military Academy Sandhurst in London. Von der Universität Kolegji Iliria in Pristina erhielt er 2010 ein Diplom in Diplomatie und internationalen Beziehungen. An der albanischen Akademie für Verteidigung absolvierte er 2010 einen Kurs für Sicherheit und Verteidigung.

Er war von 2006 bis 2009  im Außenministerium und von 2009 bis 2012 im albanischen Innenministerium angestellt.

Tätigkeiten 
Leka arbeitet mit Jugendorganisationen wie der MJAFT! zusammen und unterstützt eine Bandbreite an humanitärer Hilfe in Albanien, behält sich aber vor, ausschließlich Selbsthilfeprojekte zu unterstützen, die das Wirtschaftswachstum Albaniens und des Kosovo anregen.

Leka ist als Befürworter der Unabhängigkeit des Kosovo von Serbien bekannt und hat enge Verbindungen zur Regierung des Kosovo.

Leka ist Ehrenpräsident zahlreicher Sport- und Sozialorganisationen. Er ist auch Ehrenmitglied des Aufsichtsrats der privaten Universität Kolegji Iliria in Pristina.

Privates 
Leka spricht isiZulu, Albanisch, Italienisch und Englisch. 2010 verlobte er sich mit der bürgerlichen Schauspielerin und Sängerin Elia Zaharia. Am 8. Oktober 2016 heirateten sie in Tirana. Am 22. Oktober 2020 wurde eine Tochter, Geraldine, in dem Königin-Geraldine-Krankenhaus in Tirana geboren.

Ehrungen und Auszeichnungen 
 Besa-Orden
 Skanderbeg-Orden
 Ehrenbürger der Stadt Burrel (2012)
 Ehrenbürger der Gemeinde Bërdica (2012)
 Ehrenbürger der Stadt Baton Rouge
 Rittergroßkreuz des Ordens der hl. Mauritius und Lazarus (2012 von Viktor Emanuel von Savoyen)

Vorfahren

Weblinks 
 Offizielle Internetpräsenz (englisch)
 Maison Royale d’Albanie – Website über das albanische Königshaus (französisch)

Einzelnachweise 

Thronprätendent
Prinz
Träger des Ordens der hl. Mauritius und Lazarus (Großkreuz)
Ehrenbürger von Baton Rouge
Ehrenbürger in Albanien
Person (Johannesburg)
Albanischer Adliger
Leka Anwar
Albaner
Geboren 1982
Mann